Daine peut faire référence à :
 la daine, femelle du daim ;
 Daine Klate (né en 1985), footballeur sud-africain ;
  ;
  (né en 1987), joueur canadien de hockey sur glace ;
 François Daine (1695-1770), fonctionnaire français ;
 Nicolas Joseph Daine (1782-1843), général belge.

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français